Loone est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1857-1936), homme politique australien
 (né en 1935), philosophe estonien
 (1931-2018), homme politique australien
 (né en 1944), mathématicien estonien

Toponyme

, village du comté de Rapla
, village du comté de Saare

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme